Беекман Володимир (1929–2009) — естонський письменник і громадський діяч.
 Беекман Еме (1933) — естонська письменниця.